Adrian Ungur – tennista rumeno
 Liana Ungur – ex tennista rumena